

Persone
 Ignaz Etrich (1839-1927) – imprenditore tessile della Boemia
 Ignaz Etrich (1921-1989) – politico tedesco (SED)
 Igo Etrich (1879-1967) – pilota e progettista aeronautico
 Johann Etrich (1836-1912) – imprenditore tessile
 Josef Etrich (1829-1901) – imprendiotre tessile della Boemia

Aviazione
Etrich Taube – aeroplano progettato da Igo Etrich